Пиглу́ () — французский анимированный певец, пингвинёнок.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

См. также 
 Илона Митреси
 Пиноккио (певец)
 Бебе Лили
 Титу Ле Лапину

Ссылки 
 Pigloo — Чарты на сайте AllMusic

Вымышленные певцы и певицы
Вымышленные пингвины
Исполнители Sony BMG